Kalleinen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Oliver Kochta-Kalleinen (född 1971), tysk-finländsk konstnär
 Tellervo Kalleinen (född 1975), finländsk konstnär